Carlos Carrasco – attore 
 Carlos Carrasco – giocatore di baseball venezuelano